Celina (Ohio)
Celina (Tennessee)
Celina (Texas)

Desambiguações de topônimos